Вице-президент Танзании () — второе по важности высшее должностное лицо Танзании после президента.

После объединения Республики Танганьики и Народной Республики Занзибар и Пемба в Объединённую Республику Танзанию в 1964 году, в государстве было два вице-президента — Первый Вице-президент и Второй Вице-президент — вплоть до объединения в одну должность в 1995 году.

Список Первых Вице-президентов Танзании (1964—1995)

Список Вторых Вице-президентов Танзании (1964—1995)

Список Вице-президентов Танзании (1995—настоящее время)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт вице-президента Танзании